Ciorbea:
 Victor Ciorbea (n. 1954, Ponor, Alba), jurist și politician român, primul premier necomunist al României de după 1989
 Guvernul Victor Ciorbea, un consiliu de miniștri care a guvernat România (19961998)

Nume de familie românești
Familii românești
Familii din Transilvania